Stanisław Lis (ekonomista), profesor
 Stanisław Lis (inżynier), profesor